Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных пар 2020 проводился с 25 по 27 сентября 2020 года в городе Лиллехаммер. Чемпионат проводился в ??-й раз.

В чемпионате приняло участие 16 команд. Некоторые участники чемпионата были кёрлингистами на колясках.

Чемпионом стала команда Майя Рамсфьелл / Магнус Рамсфьелл (оба стали чемпионами Норвегии среди смешанных пар во второй раз), победив в финале команду Марианне Рёрвик / Торгер Нергор. Бронзовыми призёрами стала команда Мартине Рённинг / Матиас Бранден.

Формат соревнований 
Сначала все команды, разбитые на 4 группы по 4 команды, участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая команда сыграет по разу с каждой. При равном количестве побед у двух команд команды ранжировались по результату личной встречи, у трёх и более команд — по сумме тестовых бросков в дом (), в сантиметрах; чем меньше сумма, тем более высокое место получала команда. Три лучшие команды из каждой группы проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по олимпийской системе: 1/8 финала (где играют команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-и места в группах), четвертьфиналы (где встречаются команды, занявшие в группах 1-е места, и победители 1/8 финала), полуфиналы, матч за 3-е место и финал. Между проигравшими в четвертьфиналах проводятся матчи за 5-е место (две лучшие по DSC команды из этих четырёх) и за 7-е место; проигравшие в 1/8 финала ранжируются на 9—12 места по DSC; между невышедшими в плей-офф четырьмя командами проводятся матчи — за 13-е и 16-е место, а также за 14-е и 15-е место.

Время начала матчей указано местное (UTC+1).

Составы команд

Групповой этап 
Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Матчи 1/8 финала. 26 сентября, 16:00

Четвертьфиналы. 26 сентября, 19:00

Матч за 13-е и 16-е места. 27 сентября, 9:00

Матч за 14-е и 15-е места. 27 сентября, 9:00

Полуфиналы. 27 сентября, 9:00

Матч за 5-е место. 27 сентября, 11:30

Матч за 7-е место. 27 сентября, 11:30

Матч за 3-е место. 27 сентября, 14:00

Финал. 27 сентября, 14:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди мужчин 2020
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди женщин 2020

2020
Спорт в Норвегии в 2020 году
Спортивные соревнования в Лиллехаммере
Сентябрь 2020 года